L'Alghero Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino tendente inizialmente al verdognolo
odore: gradevole, fruttato con aroma caratteristico
sapore: asciutto, pieno, persistente

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 1092,0

Voci correlate 
Vino Alghero

Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon